Donyeck, a Kalmiusz mentén fekvő Doneck ukrajnai nagyváros orosz neve
 Donyeck, Oroszországi város a Donyec folyó mellett

Lásd még
 Donyecki Népköztársaság
 Donecki terület
 Donyec, folyó Oroszországban és Ukrajnában